A 2017-es Formula V8 3.5 szezon volt a tizenhatodik, egyben utolsó évada a sorozatnak. A címvédő Tom Dillmann volt, aki 2017-ben a Formula–E-ben szerepelt. Az utolsó szezon bajnoka Pietro Fittipaldi lett.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások
  Jegor Orudzsev; Arden Motorsport pilóta → SMP Racing with AVF pilóta
  Alfonso Celis, Jr.; AVF pilóta → Fortec Motorsports pilóta
  Roy Nissany; Lotus pilóta → RP Motorsport pilóta
  Pietro Fittipaldi; Fortec Motorsports pilóta → Lotus pilóta

Újonc pilóták
  Konstantin Terescsenko; GP3, Campos Racing pilóta → Teo Martín Motorsport pilóta
  Diego Menchaca; Euroformula Open bajnokság, Campos Racing pilóta → Fortec Motorsports pilóta
  Nelson Mason; GP3, Hilmer Motorsport pilóta → Teo Martín Motorsport pilóta
  Álex Palou; GP3, Campos Racing pilóta → Teo Martín Motorsport pilóta
  Damiano Fioravanti; Euroformula Open bajnokság, RP Motorsport pilóta → RP Motorsport pilóta
  Tatiana Calderón; GP3, DAMS pilóta → RP Motorsport pilóta
  Henrique Chaves; Eurocup Formula Renault 2.0, AVF by Adrián Vallés pilóta → AVF pilóta

Távozó pilóták
  Louis Delétraz; Fortec Motorsport pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Racing Engineering pilóta
  Aurélien Panis; AVF pilóta → Túraautó-világbajnokság, Zengő Motorsport pilóta
  Tom Dillmann; AVF pilóta → Formula–E, Venturi Grand Prix pilóta
  Vitor Baptista; RP Motorsport pilóta → Brazil Formula-3 bajnokság, Full Time pilóta
  Matthieu Vaxivière; SMP Racing pilóta → FIA World Endurance Championship, TDS Racing pilóta
  Beitske Visser; Teo Martín Motorsport pilóta → GT4 European Series Southern Cup, Schubert Motorsport pilóta

Új csapatok
  Il Barone Rampante

Távozó csapatok
  Arden Motorsport
  Comtec Racing
  Durango Racing Team

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye
Pontrendszer
Az első tíz versenyző szerez pontot az alábbiak szerint:

Versenyzők

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok
Csapatonként csak a futamokon elért két legjobb helyezés számított bele a pontversenybe.

Jegyzetek

További információk
A bajnokság weboldala (archív, 2017)

Formula V8 3.5